Низка географічних назв. Походять від Boğaz (турецька мова) — протока; горло.

Бугаз — стара назва селища Затока Білгород-Дністровського району Одеської області
 Бугаз — залізнична станція  Одеської дирекції Одеської залізниці
 Бугаз — Бугазька коса на межі Дністровського лиману та Чорного моря

Бугаз — річка в Казахстані

Бугаз — Бугазький лиман, Азовське море

Див. також 
 Бугас